La rue des Anges est un odonyme qui peut désigner :

Rue des Anges à Liège.

Rue des Anges à Lyon ;
 Rue ou ruelle des Anges (disparue) à Lyon ;
 Rue des Anges à Toulouse.

Homonymie de toponyme